Krvava nedelja lahko označuje dogodke:

 Krvava nedelja (1887)
 Krvava nedelja (1900) 
 Krvava nedelja (1905)
 Krvava nedelja (1913)
 Krvava nedelja (1916)
 Krvava nedelja (1920)
 Krvava nedelja (1939)
 Krvava nedelja (1965)
 Krvava nedelja (1972)

druge uporabe:
 Krvava nedelja (film, 2002), film iz leta 2002 od dogodkih iz leta 1972
 Sunday Bloody Sunday, pesem skupine U2
 Krvava nedelja (film, 1971), film iz leta 1971